Жанкиси — казахское имя.
 Жанкиси Кошекулы (1734—1817) — казахский батыр и акын.
 Жанкиси Басыбайулы (1772—1849) — казахский бий и акын.